Maniakówka – skała na szczycie Maniakówki na Wyżynie Olkuskiej
 Maniakówka – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej